Мальченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Мальченко, Александр Леонтьевич (Малченко; 1870—1930) — активный участник революционного движения в России, социал-демократ.
 Мальченко, Владимир Афанасьевич (род. 1945) — советский и российский оперный певец (баритон), педагог, солист Большого театра в 1971—1996 годах.
 Мальченко, Иван Сафронович (1923—1999) — полный кавалер ордена Славы.
 Мальченко, Михаил Павлович (1921—1961) — Герой Советского Союза.
 Мальченко, Сергей Александрович (род. 1963) — советский и российский прыгун в высоту.
 Мальченко, Эдуард Сергеевич (род. 1986) — российский прыгун в высоту.